Heidegroeve (Geulhem), een kalksteengroeve in Geulhem, Nederland
 Heidegroeve (Valkenburg), een kalksteengroeve in Valkenburg, Nederland
 Groeve aan de Heide, een kalksteengroeve in het Biebosch bij Valkenburg, Nederland